Ammunition — дебютний міні-альбом американського репера Chamillionaire, виданий лейблом Chamillitary Entertainment 20 березня 2012 р. Для промоції релізу виконавець оприлюднив фрістайл на «Stay Schemin'» Ріка Росса.

Список пісень 

Семпли
 «All Mine» містить фраґменти з «Hetki Lyö» у вик. Kirka.

Посилання 

Альбоми Chamillionaire